

Geografia 
 Hoeksche Waard – isola del delta del Reno nei Paesi Bassi
 Waard – territorio pianeggiante olandese circondato da corsi d'acqua e protetto da dighe

Persone 
 Marco de Waard – ex cestista olandese
 Orin de Waard – ex calciatore olandese, attaccante